O Campeonato Catarinense de Futebol de 1983 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Joinville Esporte Clube.

Premiação 

Campeonato Catarinense de Futebol
1983 em Santa Catarina